Middelwetering (Vleuterweide)
 Middelwetering (Heicop)